

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Konf“ beginnt.

Konf 



Konfo 
 Konforti, Leo (1911–1970), bulgarischer Schauspieler

Konfu 
 Konfuzius, chinesischer Philosoph und Religionsstifter